Олексіївка — назва кількох сіл у Подільському районі Одеської області, Україна:
 Олексіївка — село Кодимської міської громади
 Олексіївка — село Куяльницької сільської громади

Див. також 
 Олексіївка